«Старгёрл» () — американский супергеройский телесериал с элементами подростковой драмы, созданный Джеффом Джонсом и основанный на комиксах об одноимённой супергероине DC Comics, премьера которого состоялась 18 мая 2020 в сервисе DC Universe, а повтор серии выходит на следующий день на The CW.

В июле 2020 сериал был продлен на второй сезон и перейдет к каналу The CW как сетевой оригинальный сериал. Премьера второго сезона состоится 10 августа 2021 года. 3 мая 2021 года сериал продлили на третий сезон. Премьера третьего сезона состоится 31 августа 2022 года. Третий сезон сериала стал последним и завершился 7 декабря.

Сюжет 
Спустя десятилетие с тех пор, как почти все члены Общества Справедливости Америки (ОСА) были убиты в сражении с Обществом Несправедливости Америки (ОНА), школьница Кортни Уитмор обнаруживает Космический Жезл. Она также узнаёт, что её отчим Пэт Дуган был помощником члена ОСА Стармена, бывшего владельца Жезла. Кортни решает воссоздать ОСА с новыми супергероями.

Персонажи 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав 

 Брэк Бэссинджер — Кортни Уитмор / СтаргёрлШкольница десятого класса, которая обнаруживает могущественное оружие — Космический Жезл — в вещах своего отчима, и решает стать супергероиней Старгёрл. Она становится лидером нового поколения Общества Справедливости Америки.
 Иветт Монреаль — Йоланда Монтес / Дикая кошкаБыла популярной девушкой в школе, но затем скандал превратил её в изгоя и позор для своей католической семьи. Дружит с Кортни и становится членом нового ОСА. Как и покойный Дикий кот, Йоланда занимается боксом, а её костюм улучшает её ловкость и выносливость и обладает чрезвычайно острыми когтями.
 Анжелика Вашингтон — Бет Чапел / Доктор Мид-НайтБотанка, которая становится подругой Кортни и членом нового ОСА по кличке Доктор Мид-Найт.
 Кэмерон Геллман — Рик Тайлер / ЧасовщикСирота, чьи родители погибли в автокатастрофе. Становится другом Кортни и новым Часовщиком в ОСА, переняв титул у отца.
 Тре Романо — Майк ДуганСын Пэта Дугана и сводный брат Кортни.
 Джейк Остин Уокер — Генри Кинг-младшийСтудент в школе, а также звезда школьной футбольной команды.
 Мег ДеЛейси — Синди Бёрмэн / ШивДочь Короля драконов, девушка Генри Кинга-младшего и самая популярная девушка в школе.
 Нил Джексон — Джордан Макент / СосулькаПредводитель Общества Несправедливости Америки. Бизнесмен, способный управлять льдом. Основатель фирмы «Американская мечта».
 Кристофер Джеймс Бейкер — Генри Кинг-старший / Мозговая волнаЧлен ОНА с телепатическими и телекинетическими способностями, выдающийся нейрохирург и отец Генри Кинга-младшего.
 Хантер Сансоне — Кэмерон МакентОдноклассник Кортни, начинающий художник и сын Джордана Макента. Ему начинает нравится Кортни.
 Эми Смарт — Барбара УитморМать Кортни и жена Пэта Дугана, которая пытается установить равновесие между работой и бытом. Нанимается работать в фирму «Американская мечта», где привлекает внимание Джордана Макента.
 Люк Уилсон — Пэт Дуган / Полосатик / S.T.R.I.P.E.Отчим Кортни, бывший помощник Стармена и автомеханик, который пилотирует четырёхметрового робота, которого собрал из автозапчастей. Пэт нехотя наставляет Кортни на пути супергеройства, желая всего лишь нормальной жизни для семьи. Член нового ОСА.
 Ник Тарабей — Эклипсо.
 Джоэл Макхейл — Сильвестр Пембертон / СтарменЧлен первого ОСА, владелец Космического Жезла и лучший друг Пэта Дугана.
 Нил Хопкинс — Лоуренс Крок / СпортмастерЧлен ОНА, использующий спортивное оружие и считающий всех своих мишеней частью игры. Владелец тренажёрного клуба, женат на Поле Брукс и отец Артемис Крок.
 Джой Османски — Пола Брукс / ТигрицаЧлен ОНА, охотится за опаснейшими людьми в мире. Учительница физкультуры в школе, жена Лоуренса Крока и мать Артемис Крок.

Приглашённые актёры 
 Генри Томас — Чальз Макнайдер / Доктор Мид-НайтЧлен первоначального ОСА, детектив, а также гениальный врач, носивший очки ночного видения.
 Эрик Гоинс — Стивен Шарп / ИгрокЧлен ОНА, мастер обмана. Финансовый директор «Американской мечты» и эгоист.
 Хина Хан — Анайя БоуинДиректриса школы, превосходная скрипачка и мать Айзека Боуина.
 Джо Кнезевич — Уильям Зарик / ВолшебникЧлен ОНА, использующий магию. Также является членом горсовета Блю Вэлли.
 Марк Эшуорт — ДжастинШкольный уборщик.
 Лу Ферриньо-младший — Рекс Тайлер / ЧасовщикЧлен первоначального ОСА и отец Рика Тайлера. Химик, создавший сыворотку, наделяющую его сверхчеловеческой силой на один час раз в день.
 Брайан Стапф — Тед Грант / Дикий котЧлен первого ОСА, бывший боксёр-тяжеловек. Носил костюм, улучшающие его природные физические качества.
 Синтия Эванс — Дениз ЗарикЖена Уильяма Зарика и мать Джоуи Зарика.
 Нельсон Ли — Доктор Ито / Король драконовЧлен ОНА, отец Синди Бёрмэн и неэтичный учёный, скрывающий своё лицо и ставящий опыты на себе и на своих пациентах.

Производство 
19 июля 2018 года было объявлено, что DC Universe заказывает пилотный сезон Stargirl, состоящий из тринадцати эпизодов. Пилот должен быть написан Джеффом Джонсом, который будет исполнительным продюсером вместе с Грегом Берланти , Сарой Шехтер и Мелиссой Картер (которая является со-шоураннером с Джонсом). Производственными компаниями, участвующими в сериале, являются Mad Ghost Productions, Berlanti Productions и Warner Bros. Television. Сериал был назван "переосмыслением" Старгерл. 6 июля 2020 года The CW продлил серию на второй сезон,в результате чего сериал перешел исключительно в сеть в качестве оригинального сериала The CW.

Художник по костюмам Элджей Шеннон "старался оставаться как можно более верным преданиям [комиксов]" в своих проектах. Каждый из костюмов является "утилитарным" с индивидуальным внешним видом. Legacy Effects создали практичный S.T.R.I.P.E. для использования во время съемок.

Съемки фильма начались 14 марта 2019 года,когда Глен Уинтер руководил пилотом. Кристофер Мэнли и Скотт Пек были режиссерами-постановщиками этого сериала. Съемки происходят по всему столичному району Атланты, включая: Мариетту, Вирджиния-Хайленд, Дулут, лития-Спрингс, Даллас, Мариетта-сквер, Вест-Энд, среднюю школу Уэстлейк, Центр медицинских исследований Атланты, среднюю школу Кэмпбелл, округ Полдинг, Смирну, торговый центр Арбор-Плейс, Винингс, Мэблтон и среднюю школу округа Дуглас.

Zoic Studios предоставила визуальные эффекты для серии. По словам Джонса, Stargirl была первым телесериалом Warner Bros., который использовал превизуализацию (процесс, наиболее часто используемый в художественных фильмах) для своих сцен эффектов. Превизуализацией занималась компания The Third Floor, Inc. Джонс привез свой опыт работы над фильмами "Чудо-Женщина" (2017), "Аквамен" (2018) и " Шазам! (2019), чтобы помочь сериалу иметь визуальные эффекты, которые раньше не "видели в шоу супергероев".

В июне 2019 года Пинар Топрак объявила, что будет сочинять музыку для сериала.

7 декабря 2019 года был выпущен тизер-трейлер

Кастинг 
В сентябре 2018 года было объявлено, что Брек Бассинджер получила роль Кортни "Старгёрл" Уитмор. Джонс назвал кастинг сложным процессом, прослушивая сотни актрис на эту роль. На вопрос, почему Бэссингер идеально подходит для этой роли, Джонс ответил: "немедленно... Я знал, что это Кортни. У нее есть юмор, у нее есть энтузиазм, энергия, врожденный оптимизм, и Брэк действительно воплощает в себе то, что есть Stargirl". В ноябре 2018 года были разыграны роли: Анжелика Вашингтон в роли доктор Бет "МИД-Найт" Чапел, Иветт Монреаль в роли Иоланды "дикая кошка" Монтес и Кристофер Джеймс Бейкер в роли Генри "мозговая волна" Кинга. В январе 2019 года Люк Уилсон был снят в роли Пэта "S.T.R.I.P.E." Дугана, Эми Смарт присоединилась к актерскому составу в роли Барбары Уитмор, Нил Джексон в роли Джордана "Сосулька" Махкента, Трей Романо в роли Майка Дугана, Хантер Сансоне в роли Камерона, и Камерон Геллман в роли Рика "Хоурмана" Тайлера, Джейк Остин Уокер в роли Генри Кинга-младшего и Мэг Делейси в роли Синди Бирман.

В декабре 2018 года были выбраны следующие члены Американского Общества Справедливости: Джоэл Макхейл в роли Сильвестра "Стармен" Пембертона, Лу Ферриньо-младший в роли Рекса "Часового" Тайлера, Брайан Стэпф в роли Теда "Дикой кошки" Гранта, и Генри Томас в роли Чарльза "Доктора Миднайта" Макнайдера
. Кроме того, Джой Османски была снята в роли Паулы "Тигрицы" Брукс, Нил Хопкинс-в роли Лоуренса "Крашера" Крока - спортивного мастера, а Нельсон Ли в роли Доктора "Короля драконов" Ито, в качестве членов общества несправедливости. В апреле Хина Хан была снята в роли Анайи Боуин.

Выпуск 
Премьера сериала на DC Universe состоится 18 мая 2020 года и будет состоять из 13 эпизодов. Сериал был первоначально предназначен для премьеры 11 мая 2020 года. Сериал выпущен в 4K Ultra HD на DC Universe.
В ноябре 2019 года было объявлено, что CW будет транслировать каждый эпизод на следующий день после премьеры в потоковом сервисе, причем каждый эпизод будет доступен для трансляции на онлайн-платформах CW после его трансляции. Сериал начали показывать CW 19 мая 2020 года в 8 часов вечера. В некоторых эпизодах контент удаляется, когда они выходят в эфир на CW, чтобы вставить рекламу. DC Universe транслирует полные эпизоды,  и Джонс сказал, что начиная с третьего эпизода, оба релиза «почти идентичны». Планы выпуска сериала изменились, и он оставался в постпродакшн дольше для размещения трансляции на The CW, чтобы выполнить корректировки, которые должны были быть сделаны.

Эпизоды

Сезон 1 (2020)

Сезон 2 (2021)

Сезон 3: Друзья-враги (2022)

Расширенная Вселенная 

Старгёрл и её команда были впервые показаны в кроссовере «Кризис на Бесконечных Землях» в январе 2020 года. Действие «Старгёрл» разворачивается на новой Земле-2, созданной во время событий кроссовера. 

Другая версия Старгёрл с Земли-1 (Позднее Земля-Прайм) появилась в трёх сериях второго сезона сериала «Легенды завтрашнего дня» в исполнении Сары Грей.

Также в финальной сцене первой части кроссовера «Иные миры» можно увидеть Старгёрл с Земли-90, которая вместе с командой других супергероев была уничтожена .

В девятом и десятом сезонах сериала «Тайны Смолвиля» канала The CW, события которого происходят на Земле-167, также присутствует Старгёрл в исполнении актрисы Бритт Ирвин.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы США, завершённые в 2022 году
Программы телеканала The CW
Драматические телесериалы США
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы на английском языке
Научно-фантастические телесериалы США